Турово-Пинские князья — удельные князья, управлявшие Туровским княжеством, из которого позже выделилось Пинское княжество, а позже и некоторые другие уделы.

История 
В X—XIII веках в Туровском и Пинском княжествах правили представители разных ветвей Рюриковичей, пока в середине XII века не закрепилась одна из ветвей Изяславичей — потомков великого князя Киевского Изяслава Ярославича, один из правнуков которого, Юрий Ярославич стал родоначальником династии Турово-пинских князей. Представители данного рода управляли разными уделами Туровского и Пинского до конца XIII века, но после смерти в 1292 году пинского князя Юрия Владимировича упоминания о турово-пинских князьях исчезают. В XIV веке в Пинском княжестве закрепилась новая княжеская династия — потомки литовского князя Наримунта (Глеба) Гедиминовича.

Позже происхождение от Турово-пинских князей выводили некоторые княжеские роды. Так в XIX веке их потомками были признаны князья Святополк-Четвертинские и Святополк-Мирские. Известный польский генеалог Юзеф Вольф относил Святополк-Мирских к «псевдо-князьям», то происхождение Святополк-Четвертинских из данной династии считается более обоснованным. Также, судя по расположению их владений и записям патериков (в частности, Киево-Печерского) потомками туровско-пинских князей могли быть князья Острожские хотя существуют и другие версии об их происхождении.

Список турово-пинских князей 
Легендарный:

Рюриковичи:

Комментарии

Примечания

Литература 
 Рыжов К. Все монархи мира: Россия. — Москва: Вече 2001. — ISBN 5-7838-0268-9.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Пинские Князья. стр. 45; 63.

Ссылки 
 Родословие турово-пинских князей.

Списки русских князей